Участие в соревнованиях по баскетболу на летних Олимпийских играх 1984 года принимали 12 мужских и 6 женских команд, которые разыграли соответственно два комплекта наград.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Результаты

Женщины

за 3 место

Финал

Мужчины

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

за 11 место

за 9 место

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Ссылки 
 Женский турнир 1984 года на сайте ФИБА 
 Мужской турнир 1984 года на сайте ФИБА

1984
1984 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в США